Путинцево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Путинцево — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Путинцево — деревня в Омском районе Омской области.